

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Colome – comune nella contea di Tripp, Dakota del Sud
 Francia
 Sainte-Colome – comune nella regione dell'Aquitania

Persone 
 Jaime Colomé – calciatore cubano
 Yoel Colomé – calciatore cubano